Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Vestal, в честь весталок, служительниц богини Весты в римской мифологии:

 HMS Vestal — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1757; разобран в 1775.
 HMS Vestal — 20-пушечный корабль 6 ранга спущен на воду в 1777; затонул в тот же год.
 HMS Vestal — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1779; войсковой транспорт с 1800; передан взаймы Trinity House в 1803; продан в 1816.
 HMS Vestal — 10-пушечный бриг; спущен на воду в 1809; дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Vestal — 26-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1833; разобран к 1862.
 HMS Vestal — деревянный винтовой шлюп типа Amazon; спущен на воду в 1865; продан в 1884.
 HMS Vestal — шлюп типа Condor; спущен на воду в 1900; продан в 1921.
 HMS Vestal (J215) — тральщик типа Algerine; спущен на воду в 1943; потоплен японской авиацией в 1945.